Сокращение ДКБ может относиться к
 Договору о коллективной безопасности
 декомпрессионной болезни в сленге дайверов